Арабаджиев — фамилия; имеет женскую форму Арабаджиев.
 Арабаджиев, Владимир (род. 1984) — болгарский автогонщик.
 Арабаджиев, Григорий Константинов (в монашестве Иларион; 1870—1939) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Сливенский.